Absalom – variante del nome proprio di persona italiano Assalonne
Assalonne – personaggio della Bibbia, terzo figlio di Davide
Absalom – personaggio di One Piece
Absalom – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Absalom – personaggio della serie Buffy l'ammazzavampiri
Absalom – personaggio dei fumetti della rivista 2000 AD